Барио ла Гвадалупе има више значења:

 Барио ла Гвадалупе (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио ла Гвадалупе (Монхас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио ла Гвадалупе (Тринидад Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику